

Informatica 
 MIME – standard di Internet che definisce il formato delle e-mail

Mitologia 
 Mime – personaggio della mitologia norrena

Musica 
Mime – singolo del 2014 della band visual kei Plastic Tree

Personaggi 
 Mime – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Mime – personaggio di Happy Tree Friends
 Mr. Mime – personaggio dei Pokémon
 Mime Jr. – personaggio dei Pokémon